Orival ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 im Département Charente, siehe Orival (Charente)
 im Département Seine-Maritime, siehe Orival (Seine-Maritime)